«The Devil in Stitches» es una canción escrita por Brett Gurewitz y realizada por Bad Religion. Es el primer sencillo de su decimoquinto álbum de estudio, The Dissent of Man, que fue lanzado el 28 de septiembre de 2010.

Referencias 
http://www.thebrpage.net/news/?newsID=1846

https://web.archive.org/web/20100817091625/http://hangout.altsounds.com/reviews/120766-bad-religion-the-devil-in-stitches-single.html

Canciones de Bad Religion
Canciones en inglés
Canciones de punk